Сен-Вікто́р-ан-Марш () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південь від Парижа, 55 км на північний схід від Ліможа, 8 км на південний захід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 166 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 401,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Віктор-ан-Марш на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Віктор-ан-Марш на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Віктор-ан-Марш на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Віктор-ан-Марш на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Віктор-ан-Марш на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез